Paolo Agostini (1583–1629) – compositore e organista italiano
 Paolo Agostini (1965–...) – mezzofondista e fondista di corsa in montagna italiano
 Paolo Agostini (1976–...) –  ex calciatore italiano